Plaatsen in Bulgarije
Javorovo (Kardzjali), dorp in gemeente Tsjernootsjene, oblast Kardzjali
Javorovo (Stara Zagora), dorp in gemeente Tsjirpan, oblast Stara Zagora